Усиновлення дітей представниками ЛГБТ-спільноти — це усиновлення одним партнером одностатевої пари біологічної дитини іншого, спільне усиновлення одностатевою парою або усиновлення дитини однією ЛГБТ-особою

Спільне усиновлення є законним у 28 країнах, а також у деяких інших територіях. Ще у шести країнах дозволено усиновлення одним партнером одностатевої пари біологічної дитини іншого.

Противники усиновлення дітей одностатевими парами стверджують, що виховання в таких сім'ях негативно впливає на дітей. Однак наукові дослідження послідовно показують, що діти виховані в сім'ях геїв та лесбійок такі ж психологічно здорові, як і ті, яких виховують гетеросексуальні батьки.

Суспільна думка

Примітки 

Дитинство
Сім'я
Родинні зв'язки
Усиновлення
Права ЛГБТ